Береншта́м:, також часто Бернштам, Берендштам (нім. Bernstam, Berendstamm) — прізвище німецького походження.

Носії:

 Беренштам Альберт Людвігович — мільйонер-благодійник, брат Вільяма Беренштама.
 Беренштам Вільям Людвігович (1839, Київ — 1904, Київ) — український археолог, педагог, літературний і громадський діяч.
 Беренштам Володимир Вільямович (1871, Київ — 1931, Ленінград) — російський адвокат, публіцист, син Вільяма Беренштама.
 Беренштам Федір Густавович (1862, Тіфліс — 1937) — архітектор.

Див. також 

 Беренштам-Кістяківська Марія Вільямівна (близько 1869 — 1933) — громадська діячка, журналістка, письменниця, дочка Вільяма Беренштама.

Прізвища